Алламов — фамилия. Известные носители:

 Алламов, Ораздурды (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Алламов, Хамза (род. 1982) — туркменский футболист.